El Torneig de Copenhaguen 2012, oficialment conegut com a e-Boks Open 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista de moqueta que pertany als International tournaments de la WTA. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 15 d'abril de 2012 al Farum Arena de Copenhaguen, Dinamarca.

La tennista alemanya Angelique Kerber va guanyar el segon títol de l'any, mentre la tennista local Caroline Wozniacki es va quedar a les portes del tercer títol consecutiu a Copenhaguen, i es va trencar la ratxa de 14 victòries consecutives en aquest torneig.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

WTA Tour 2012
Competicions esportives a Dinamarca